Charles Graux ist der Name folgender Personen:

* Charles Graux (Politiker) (1837–1910), belgischer Politiker, Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Charles Graux (Philologe) (1852–1882), französischer Klassischer Philologe